dawne gminy:
 gmina Borki Wielkie – dawna gmina wiejska, powiat oleski, woj. opolskie/woj. częstochowskie
 gmina Borki Wielkie – dawna gmina wiejska, powiat tarnopolski, woj. tarnopolskie

Zobacz też: gmina Borki (ujednoznacznienie)